Aspidogastridae är en familj av plattmaskar. Aspidogastridae ingår i ordningen Aspidogastrea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aspidogastridae 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Aspidogastridae